Пилявська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Пилявська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Пилявська сільська рада — Тернопільська область, Бучацький район
 Пилявська сільська рада — Хмельницька область, Старосинявський район